Во́льфганг Киндль (; ) — австрийский саночник, cеребряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночках, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.

Биография 
Вольфганг Киндль родился 18 апреля 1988 года в городе Инсбрук, земля Тироль. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте одиннадцати лет, после школы пошёл служить в армию, где продолжил тренировки. На Кубке мира дебютировал в сезоне 2006/07, финишировал двадцать третьим на этапе в итальянской Чезане. В общем зачёте, тем не менее, оказался лишь на сорок третьей позиции. В следующем году результаты австрийца заметно улучшились, он принял участие во всех кубковых заездах сезона и занял в мировом рейтинге саночников девятнадцатую строчку. В 2008 году сенсационно одержал победу на молодёжном чемпионате мира в американском Лейк-Плэсиде, обогнав даже знаменитого немца Феликса Лоха.

Благодаря череде удачных выступлений Киндль удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где финишировал девятым. Завершил сезон успешным выступлением на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, завоевав серебряные медали сразу в двух дисциплинах: одноместных санях и командных состязаниях. В 2011 году не чемпионате мира в Чезане сумел подняться до восьмой позиции, и до сих пор это лучший его результат на взрослых мировых первенствах.

В 2014 году Киндль побывал на Олимпийских играх в Сочи, где финишировал девятым в мужской одиночной программе и стал седьмым в смешанной эстафете.

В 2017 году на домашнем чемпионате мира Вольфганг впервые стал чемпионом мира, выиграв личные соревнования, а через два дня австриец стал двукратным победителем мирового первенства, повторив успешный результат в спринте.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Киндль во второй день соревнований 6 февраля завоевал серебро в одиночках.

Результаты на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту